Die Basketball-Afrikameisterschaft 2009 (kurz: AfroBasket 2009) ist die 25. Austragung dieses Turniers und fand vom 5. bis 15. August 2009 in der libyschen Hauptstadt Tripolis sowie in Bengasi statt. Die Vorrundenspiele fanden hälftig in der African Union Arena sowie in der Suliman Ad-Dharrath Arena statt. Die K.-o.-Spiele der Finalrunde fanden bis auf die Platzierungsrunde um die Plätze neun bis zwölf, die mit Beteiligung der libyschen Mannschaft in Bengasi ausgetragen wurde, komplett in der Arena der Hauptstadt statt. Die Medaillengewinner des Turniers qualifizierten sich direkt für die Weltmeisterschaft 2010 in der Türkei.

Gastgeber Libyen hatte zuletzt 1978 an einer kontinentalen Endrunde teilgenommen und sich zuletzt nicht mehr sportlich qualifizieren können. Zumindest erreichte die nationale Auswahl bei den Heim-Titelkämpfen die zweite Gruppenphase und konnte neben einem Sieg über Südafrika auch die nordafrikanisch-arabischen „Brüder“ Ägypten und Marokko bezwingen und den elften Platz belegen. Angola gewann ohne Niederlage im Turnier ziemlich ungefährdet seinen sechsten Titelerfolg in Serie. Neben Silbermedaillengewinner Elfenbeinküste konnte sich auch Tunesien für die WM-Endrunde 2010 qualifizieren. Dies war für die Mannschaft des libyschen Nachbarstaats der erste Medaillengewinn in diesem Wettbewerb seit den 1970er Jahren und bedeutete die erstmalige Qualifikation der tunesischen Auswahl für eine globale Endrunde.

Teilnehmer 
Direkt qualifiziert waren der Gastgeber und die drei Medaillengewinner der Afrikameisterschaft 2007:
  – Gastgeber
  – Afrikameister 2007
  – Silbermedaille 2007
  – Bronzemedaille 2007

Als Gewinner der Qualifikationen innerhalb der sechs verschiedenen Zonen der FIBA Afrika nahmen folgende Mannschaften teil:
  – Zone 1
  – Zone 2
  – Zone 3
  – Zone 4
  – Zone 5
  – Zone 6

Ferner konnten sich noch folgende Mannschaften qualifizieren:
  – Zweiter Zone 1
  – Zweiter Zone 3
  – Zweiter Zone 4
  – Zweiter Zone 5

Zusätzlich vergab die FIBA Afrika zwei Wildcards an:

Modus 
Beim Turnier wurde eine Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften als Rundenturnier ausgetragen. Die Gruppenletzten spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze 13 bis 16 aus. Die je drei Gruppenbesten qualifizierten sich unter Mitnahme aller ihrer Vorrundenergebnisse für eine Zwischenrunde mit zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften, in der sie gegen die Mannschaften der anderen Vorrundengruppen spielten. Die je zwei schlechtesten Mannschaften der beiden Zwischenrundengruppen spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze neun bis zwölf aus. Die je vier besten Mannschaften der beiden Zwischenrundengruppen qualifizierten sich für die Finalrunde, in der sie im K.-o.-System die Medaillen ausspielten. Die Verlierer der Spiele des Viertelfinales spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze fünf bis acht aus, während die Verlierer der Spiele des Halbfinales im „kleinen Finale“ nicht nur um die Bronzemedaille bei diesem Turnier, sondern auch um den verbleibenden Startplatz für die Endrunde der WM 2010 spielten. Die Gewinner der Spiele des Halbfinales waren für die WM 2010 qualifiziert und spielten im Finale um die Goldmedaille.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden zwischen dem fünften und dem siebten August 2009 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde 
Die Spiele der Zwischenrunde fanden zwischen dem neunten und elften August 2009 statt. Die Spiele der Gruppe E wurden in Bengasi und die Spiele der Gruppe F in Tripolis ausgetragen. Die mitgenommenen Ergebnisse der Vorrunde sind kursiv gekennzeichnet.

Gruppe E

Gruppe F

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 13. und 15. August 2009 statt.

Platzierungsrunden

Spiele um Platz 13 bis 16

Spiele um Platz Neun bis Zwölf

Spiele um Platz Fünf bis Acht

Siehe auch 
 Basketball-Weltmeisterschaft 2010

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers (englisch/französisch)
 Webseite des Turniers im FIBA-Archiv (englisch)
 Website des Kontinentalverbands FIBA Afrika (französisch/englisch)

2009
Afrikameisterschaft
Basketball (Libyen)
Sportveranstaltung in Tripolis
Sportveranstaltung in Bengasi